Baentsch (auch: Bäntsch) ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Bantsch († 1365/66), Bischof von Lebus
 Lebrecht Ludwig Baentsch (1769–1836), evangelischer Philologe
 Friedrich Bäntsch (1810–1878), deutscher Amtmann und Hofgerichtsrat in Hessen-Nassau
 Bruno Baentsch (1859–1908), evangelischer Theologe
 Theodor Karl August Baentsch (1861–1913), deutscher Beamter
 Wolfram Baentsch (* 1939), deutscher Wirtschaftsjournalist

Siehe auch:
 Baensch
 Bänsch